Кьяри́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Кьярини, Виолетта — итальянская актриса.
  (1917—1941) — итальянский лётчик-ас.
 Кьярини, Джузеппе (1833—1908) — итальянский поэт и критик.
 Кьярини, Луиджи (1900—1975) — итальянский кинорежиссёр, сценарист и педагог, критик, киновед.
  (род. 1981) — итальянский бейсболист.
 Кьярини, Марко — итальянский кинорежиссёр.
  (род. 1982) — аргентинский футболист.